La VolleyLigaen 2021-2022, 60ª edizione della massima serie del campionato danese di pallavolo maschile si è svolta dal 26 settembre 2021 al 18 aprile 2022: al torneo hanno partecipato dieci squadre di club danesi e la vittoria finale è andata per la quinta volta al .

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto: 
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate: le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, mentre la nona e decima classificate hanno acceduto ai play-off per l'8º posto.
 Play-off scudetto, disputati con:
 Quarti di finale, giocati al meglio di due vittorie su tre gare. Tra le quattro eliminate, le migliori tre squadre, secondo la classifica di regular season, hanno acceduto ai play-off per il 5º posto, mentre la rimanente ha acceduto ai play-off per l'8º posto
 Semifinali e finale, giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare.
 Finale per il terzo posto, giocata al meglio di due vittorie su tre gare.
 Play-off 5º posto, disputati con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di sei giornate.
 Play-off 8º posto, disputati con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di sei giornate.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Numero di vittorie;
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti 
Al campionato di VolleyLigaen 2021-22 hanno partecipato dieci squadre di club danesi. Il  e l' sono state ammessi provenendo dalla 1. Division, mentre l', avente diritto di partecipazione, si è ritirato dalla competizione prima dell'inizio del campionato.

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off scudetto
      Qualificata ai play-off 8º posto

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Play-off 5º posto

Risultati

Classifica

Play-off 8º posto

Risultati

Classifica

Classifica finale

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni
 

VolleyLigaen (maschile)
Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022